Brynica peut faire référence à :

Hydrologie 
 Brynica est une rivière dans le sud de la Pologne.

Toponymie
en Pologne :
 Brynica, un village dans la voïvodie de Łódź
 Brynica, un village du powiat de Kluczbork dans la voïvodie d'Opole
 Brynica, un village du powiat d'Opole dans la voïvodie d'Opole
 Brynica, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Brynica, une rivière dans la voïvodie de Silésie